

Editoria 
 L'Avenir – quotidiano belga con sede a Namur
 L'Avenir – antico quotidiano francese con sede a Parigi

Musica 
 L'Avenir – album di Florent Pagny del 2021
 L'Avenir – canzone di Florent Pagny dall'omonimo album del 2021

Altro 
 L'avenir – film del 2016 diretto da Mia Hansen-Løve
 L'Avenir – comune del Québec, in Canada
 Tour de l'Avenir – corsa a tappe annuale di ciclismo su strada in Francia

Pagine correlate 
 Avenir